Als Redeübungen bzw. Übungsreden bezeichnet man Reden vor Publikum zu Übungszwecken, insbesondere:
Übungsreferat
Deklamation
Sportdebatte